Top Secret (engl. für „streng geheim“) steht für:

 eine Geheimhaltungsstufe
 Top Secret (Film), US-amerikanischer Film von Lee H. Katzin (1972) 
 Top Secret!, US-amerikanischer Film von Jim Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker (1984)
 Top Secret (Fernsehsendung), Quizshow im Schweizer Fernsehen
 Top Secret (Romanzyklus), Buchserie von Robert Muchamore
 Top Secret, CD von Secret Service (Band) (2000)
 Top Secret – Zwei Plappermäuler in Australien, US-amerikanischer Film von Craig Shapiro (2000)
 Top Secret Drum Corps, Schweizer Tambourengruppe
 Himitsu – Top Secret, Mangaserie von Reiko Shimizu

Siehe auch:
 Streng geheim